Млада гвардия може да се отнася за:
 Млада гвардия () – част (наред със средна и стара гвардии) от Императорската гвардия в армията на Наполеон I (1809 – 1813)
 Млада гвардия () – полкове, присъединени (1813) към гвардията на Руската империя
 „Млада гвардия“ – песен (1922), считана за неофициален химн на Съветския комсомол
 „Млада гвардия“ – книгоиздателство (1922) в Москва
 „Млада гвардия“ – списание (1922), издавано в Москва
 „Млада гвардия“ – младежка нелегална организация (1942-1943) в окупирания град Краснодон, Луганска област, Съветска Украйна по време на Втората световна война
 „Млада гвардия“ – роман (1945) за младежката организация от руско-съветския писател Александър Фадеев
 „Млада гвардия“ – съветска опера (1947) на Юлий Мейтус по романа на Александър Фадеев
 „Млада гвардия“ – съветски игрален филм (1948) на Сергей Герасимов по романа на Александър Фадеев
 „Млада гвардия“ – съветска театрална пиеса (1973) на Анатолий Алексин по романа на Александър Фадеев
 „Млада гвардия“ – музей в Краснодон за едноименната организация
 Млада гвардия – село в Община Ветрино, област Варна, България